Флаг муниципального образования сельское поселение Спа́сское Волоколамского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 декабря 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2870.

21 февраля 2012 года, решением Совета депутатов сельского поселения Спасское № 138/21, было утверждено Положение о флаге сельского поселения Спасское в новой редакции. Рисунок и описание флага изменений не претерпели.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: голубой в 7/15 ширины полотнища и жёлтой; на голубой полосе вплотную к жёлтой изображён равноконечный жёлтый лапчатый крест; посередине жёлтой полосы красная ладья с конской головой, стоящая на катках того же цвета».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения, который языком символов отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Земли современного сельского поселения имеют интересную богатую историю.

Из Писцовых книг 1625—1626 годов известно, что село Спасское было вотчиной Иосифова Волоколамского монастыря, и в селе существовала церковь в честь Преображения Господня. Эта историческая особенность, а также название сельского поселения аллегорически отражены на флаге изображением креста.

Помимо упоминаний XVII века известно, что издревле здесь был расположен один из волоков — важных транспортных узлов пути «Из варяг в греки», где пересекались сухопутные и речные торговые пути — символически отражённый на флаге ладьёй, поставленной на катки.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и уважения, также символизирует основу экономики сельского поселения — сельское хозяйство.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, благородства и духовности.

Примечания